

Geografia 
 Kökény – comune nella provincia di Baranya, nel Transdanubio Meridionale in Ungheria

Persone 
 Attila Kökény – cantante ungherese
 Beatrix Kökény – ex pallamanista ungherese
 Mihály Kökény – politico, ministro e medico cardiologo ungherese
 Roland Kökény – canoista ungherese